Игорь Ушаков:
 Ушаков, Игорь Алексеевич (1935—2015) — советский и американский учёный-энергетик, доктор технических наук, профессор, специалист по теории надёжности.
 Ушаков, Игорь Борисович (род. 1954) — академик РАН, физиолог, специалист в области физиологии экстремальных воздействий и экологической физиологии человека.
 Ушаков, Игорь Васильевич (1957—2021) — кандидат медицинских наук, руководитель, главный врач ОГАУЗ «Иркутский областной клинический центр» (ИДЦ), президент Диагностической медицинской ассоциации (ДиаМА) России и стран СНГ.
 Ушаков, Игорь Владимирович (род. 1965) — специалист в области истории русской хоровой культуры; основатель, художественный руководитель и регент мужского хора «Валаам».
 Ушаков, Игорь Леонидович (1926—1989) — советский художник-график, книжный иллюстратор.
 Ушаков, Игорь Дмитриевич (род. 1972) — российский футболист.